Lojalisti (Sjeverna Irska)
 Lojalisti (Američka revolucija)